Кумеров може бити:

 Кумеров (Штралсунд), општина у округу Нордфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Кумеров (ам Зе), општина у округу Демин, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.